Хиндустански се може односити на:

 Хиндустански језик (Хинди-урду)
 Хиндустанци